Shankaracharya steht für
 Shankara (etwa 788–820), religiöser Lehrer und Philosoph des Hinduismus
 Shankaracharya (Titel), Titel spiritueller Führer in Indien